Джон Майкл Займан (; ) — новозеландский и британский , который работал в области физики конденсированного состояния.

Биография 
Займан родился в Кембридже (Англия) в 1925 году. Семья эмигрировала в Новую Зеландию, когда Займан был младенцем. Учился в Университете королевы Виктории в Веллингтоне. Получил докторскую степень по физике в Баллиол-колледже в Оксфорде, стал преподавателем физики в Кембридже. В то же время он вёл фундаментальные исследования теории жидких металлов, в результате чего он опубликовал книги: «Электроны и фононы» (1960), «Электроны в металлах» (1963) и «Принципы теории твёрдого тела» (1965).

В 1964 году он стал профессором теоретической физики в Бристольском университете, где написал свои «Элементы продвинутой квантовой теории» (1969).

В 1967 году был избран членом Королевского общества.

В этот период его интересы сместились в сторону философии науки. Во многочисленных эссе и книгах он писал о социальном измерении науки и социальной ответственности ученых.

Позже он сотрудничал с Полом Сигхартом и Джоном Хамфри над книгой «Мир науки и верховенство закона» (, 1986). Основная тема книги — нарушения прав человека в коммунистических и демократических странах.

Был женат дважды, первый раз — на Розмари Диксон в 1951 году, до её смерти в 2001 году. Его вторая жена и коллега, Джоан Соломон, пережила его, как и трое из четверых его детей.

Публикации

Примечания

Литература

Ссылки 

Физики Новой Зеландии
Физики Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)